Изабела Енглеска (1214—1. децембар 1241) била је краљица Немачке и Сицилије те царица Светог римског царства као жена цара Фридриха II. Рођена је као енглеска принцеза.

Биографија 
Изабела је била кћер енглеског краља Јована без Земље и Изабеле Анголемеске, по којој је названа. Била је сестра Хенрија III. Попут своје мајке, била је прелепа те је изазивала дивљење, али и чуђење. Папа Гргур IX саветовао је Фридриха да се ожени лепом Изабелом. Изабела је кренула на пут те је у Келну смакла вео с лица и запрепастила локалне жене својом лепотом. У катедрали Светог Петра Изабела се удала за Фридриха. Њен брат Ричард посетио је кад се вратио из рата. Постоје спорови око броја Изабелине деце. Са сигурношћу се зна да је била мајка Маргарете Сицилске. Покопана је у катедрали у Италији.

Породично стабло

Извори 

 

Рођени 1214.
Умрли 1241.
Царице Светог римског царства
Династија Плантагенет